Tian'e peut correspondre à :
 Le Xian de Tian'e, un district administratif de la région autonome du Guangxi en Chine
 Tian'e, un astérisme de l'astronomie chinoise